CLT kan syfta på

 CLT – ett perspektiv på språkundervisning som understryker vikten av interaktion Communicative Language Teaching, se Kommunikativ språkundervisning
 CLT – ett TV-bilag i Luxemburg Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion, se CLT (TV-bolag)
 CLT (tidszon) – en tidigare tidzon i Chile Chile Standard Time (UTC−04:00)